DeLeon peut désigner :

Patronyme 
 Alexander DeLeon (1989-), auteur-compositeur et chanteur du groupe The Cab
 Carlos De León (1959-2020), boxeur portoricain
 Daniel De Leon (1852-1914), leader socialiste et syndical américain d'origine antillo-néerlandaise
 Jack DeLeon (1924-2006), acteur de télévision américain
 Nick DeLeon (1990-), footballeur américain
 Oscar D'León (1943-), musicien et chanteur vénézuélien
 Walter DeLeon (1884-1947), scénariste et acteur américain

Musique 
 DeLeon, groupe de rock indépendant américain, originaire de New York

Homonymie de patronyme